Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана отвечает за азербайджанский технический регламент, метрологию, оценки технического соответствия, аккредитации, качества стандартизации Азербайджанской Республики. Комитет возглавляет Рамиз Гасанов.

История 

В 1906 году, когда Азербайджан стал частью Русской империи, власти установили контрольный пункт № 25 в Баку. Палата из 4-х человек отвечала за проверку десятичных весов и гирь. В 1909 году первый пункт проверки электросчетчиков в империи был создан в Баку. В 1926 году советские власти Азербайджана обязали население в обязательной проверке электросчетчиков, которые были установлены по всей стране. В связи с развитием нефтяной промышленности в Азербайджане необходимость в точности показаний привлекла все большее внимание властей и использование измерительных приборов возросло. В 1931 году Бюро стандартизации было создано для проверки и утверждения длины и веса измерительных приборов и новые лаборатории были открыты по всей стране. 

В 1966 году был открыт комитет по стандартизации и функционировал под юрисдикцией Кабинета Министров Азербайджанской ССР. Большие лаборатории в Гяндже и 39 временных контрольно-пропускных пунктов были частью комитета. В 1970 году комитет был реорганизован и стал органом Госстандарта СССР Азербайджанской ССР. После восстановления независимости Азербайджана стандартизация и метрология в республике в настоящее время регулируются Центром стандартизации и метрологии при Кабинете Министров Азербайджана (AzGOST), созданным в 1992 году. 27 декабря 2001 года президент Гейдар Алиев подписал указ № 623 о создании Государственного агентства по стандартизации, метрологии и патентам (AZSTAND). 19 ноября 2008 года агентство было преобразовано в Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам в соответствии с Указом Президента № 53.

13 июня 2013 года правительством Азербайджанской Республики был принят Закон “Об обеспечении единства измерения”.

20 апреля 2018 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхам Алиевым было подписано распоряжение о модернизировании управления в области контроля над внутренним рынком, нормализации, метрологии и защиты объектов федеральной собственности. Согласно распоряжению, Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики подлежал упразднению.

Обязанности 
В обязанности Комитета входят:

 защищать и охранять объекты индустриальной собственности
 осуществлять политику правительства в сфере нормализации, лицензирования, а также метрологии объектов индустриальной собственности
 гарантировать целостность средств измерений
 способствовать научно-техническому прогрессу
 контролировать импортные (ввозимые) и экспортные (вывозимые) товары

Структура 

Основными функциями Комитета являются проведение государственной политики по стандартизации, метрологии, сертификации и охране объектов промышленной собственности; подготовке и реализации государственных программ, проведение исследований в области метрологии и стандартизации, организация охраны объектов промышленной собственности; обновление документов в области стандартизации, метрологии, сертификации с целью повышения конкурентоспособности и качества товаров и услуг, производимых в Азербайджане, обеспечение государственного контроля за соответствием импортируемых и экспортируемых товаров и услуг требованиям стандартов, метрологических правил и норм, правил сертификации и защите объектов промышленной собственности, аккредитации испытательных центров. 

Азербайджанские стандарты зарегистрированы AZSTANDом и имеют аббревиатуру АЗС. Региональные стандарты (ГОСТ), принятые Межгосударственным советом по стандартизации и сертификации Содружества Независимых Государств (СНГ), также используются.

В структуру Комитета входят следующие отделы:

 отдел метрологии центрального Аппарата 
 Государственная служба метрологии 
 Отдел Государственной службы контроля по упорядочению и нормализации в техническом плане 
 Центр опытов и испытаний (АзТЕСТ)

В состав Государственной службы метрологии входят данные подразделения:

 сектор конструирования и развития эталонов;
 сектор конституционной метрологии;
 сектор правительственных стандартов силы и давления;
 сектор правительственных стандартов концентрации и вязкости;
 сектор правительственных стандартов температуры;
 сектор правительственных стандартов массы;
 сектор правительственных стандартов гальванических величин;
 сектор правительственных стандартов диапазона и времени;
 сектор правительственных дозиметрических стандартов;
 сектор эталонных прототипов смесей газа;
 сектор финансов и хозяйства.

Внешние связи 
28 ноября 1992 года Азербайджан вступил в Организацию по Экономическому Сотрудничеству (ОЭС). 

Осуществляется тесное сотрудничество Комитета с Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Начиная с 1995 года, Азербайджан является участником восьми конвенций, международных договоров и соглашений ВОИС в сфере защиты и охраны объектов индустриальной собственности:

 Конвенция о формировании Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности
 Парижская конвенция по защите и охране индустриальной собственности
 Договор о патентному объединению
 Мадридское соглашение об интернациональном учёте знаков
 Будапештский договор об утверждении депонирования микроаэрофилов в целях использования для патентной практики на международном уровне.
 Локарнское соглашение о формировании интернациональной систематизации индустриальных моделей
 Страсбургское соглашение о патентной систематизации на интернациональном уровне
 Ницианское Соглашение о систематизации товаров и услуг для учёта знаков на интернациональном уровне

1 июля 2003 года Государственный Комитет обрёл полноправное членство Международной Организации по Стандартизации (ИСО) 

В 2007 году между Государственным Комитетом по стандартизации Республики Беларусь и Государственным Комитетом по  стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере нормализации, метрологии, аккредитации.

Весной 2008 года аналогичное соглашение было заключено между Государственным Комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики и Министерством экономики Литовской Республики.

См. также 

 Азербайджан
 Метрология

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

СМП
Патентное право
Организации по стандартизации Азербайджана
Члены ISO